Гукасов — русифицированная версия армянской фамилии Гукасян (Гукасянц). Имеет женскую форму Гукасова.

Известные носители 
 Гукасов, Абрам Осипович (1872—1969) — российский нефтепромышленник армянского происхождения, доктор естественных наук, доктор философских наук, меценат, издатель и общественный деятель.
 Гукасов, Аршак Арутюнович (1859—1947) — купец 1-й гильдии, член Кавказского горного общества.
 Гукасов, Павел Осипович (Гукасянц; 1858—1937) — российский нефтепромышленник, инженер, финансист, брат Абрама Осиповича Гукасова.
 Гукасов, Эрик Христофорович (1932—2020) — Герой Социалистического Труда, заместитель Председателя Совета Министров КазССР.